Bernhard Beskow kan syfta på bland andra:

* Bernhard von Beskow (1796–1868), svensk publicist
 Bernhard August Beskow (1837–1910), svensk ståletsare